Травне́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Травнева вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Травнева вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Травнева вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 У місті Київ:
 Травнева вулиця — вулиця в Солом'янському районі (місцевість Монтажник);
 Травнева вулиця — вулиця в Дніпровському районі (Воскресенські сади).
 Травнева вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Травнева вулиця — вулиця в місті Стаханов.

Травнева вулиця — вулиця в місті Калуга.
 Травнева вулиця — вулиця в місті Самара.
 Травнева вулиця — вулиця в місті Тула.

Вулиці